Соревнования в гигантском слаломе в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 19 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Первая попытка началась в 11:00 по местному времени (UTC+4), а вторая стартовала в 14:30.

Общая информация 
Олимпийским чемпионом 2010 года в этой дисциплине являлся швейцарский горнолыжник Карло Янка. На этот раз Янка занял 13-е место.

После первой попытки уверенное лидерство захватил двукратный чемпион мира в гигантском слаломе (2011 и 2013) американец Тед Лигети, который был 9-м в этой дисциплине на Играх 2010 года. Лигети выиграл и последний гигантский слалом перед Играми в Сочи, который прошёл 2 февраля в Санкт-Морице. Вторым с отставанием 0,93 сек неожиданно шёл чех Ондржей Банк. 1,27 сек лидеру проигрывал опытный итальянец Давиде Симончелли. Один из главных фаворитов вице-чемпион мира 2013 года в гигантском слаломе Марсель Хиршер занимал только седьмое место (1,39 сек проигрыша Лигети).

Симончелли провалил вторую попытку, показав в ней только 23-е место, и откатился на итоговое 17-е место. Банк выступил несколько лучше Симончелли (15-е место во второй попытке) и занял в итоге пятое место. Серьёзно смог улучшить своё положение 29-летний француз Стив Миссилье, шедший только 10-м после первого заезда. Миссилье выиграл второй заезд, что помогло ему подняться на второе место. Это стало большой неожиданностью, так как за всю карьеру в Кубке мира Миссилье лишь раз становился третьим в слаломе, а в гигантском слаломе значимых успехов не добивался. Второй результат во второй попытке показал ещё один француз Алексис Пентюро, что позволило ему выиграть бронзу. Лигети в целом неудачно прошёл трассу во второй раз, показав только 14-е время (1,02 сек проигрыша Миссилье), но запаса после первой попытки хватило ему, чтобы выиграть золото, на 0,48 сек опередив Миссилье. Хиршер показал пятое время во второй попытке и занял в итоге 4-е место, как и 4 года назад на Играх в Ванкувере, проиграв 0,94 сек чемпиону Лигети и 0,30 сек занявшему третье место Пентюро.

Медалисты

Результаты

Галерея

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр